IBM Power Systems — имя линейки серверов, основанной на архитектуре POWER.
Power Systems возникла после объединения серверных платформ IBM System i и System p и работает под управлением любой из ОС: IBM i (известной ранее как OS/400, а затем — i5/OS), IBM AIX или Linux. Power Systems была представлена на рынке 2 апреля 2008 года.

История 
В начале 1990-х компания IBM развивала две различных архитектуры POWER. Одна основывалась на PowerPC-AS и работала на серверах AS/400 (позднее iSeries, затем IBM System i). Другая использовала IBM POWER и PowerPC для серверов и рабочих станций RS/6000 (позднее pSeries, затем System p) под управлением AIX и Linux. Обе платформы в 2001/2002 году были переведены на один и тот же процессор POWER4. После этого аппаратное отличие двух платформ стало совершенно незначительным. Отличия были в программном обеспечении и сервисных приложениях.

С внедрением процессора POWER5 в 2004 году была синхронизована даже нумерация продуктов.

В апреле 2008 года IBM официально объединила две линейки серверов и рабочих станций под названием Power Systems с одинаковым аппаратным обеспечением и набором программного обеспечения.

Системы 
На данный момент не все системы, основанные на архитектуре Power, называются Power Systems, но являются таковыми:
 2008/2009
 BladeCenter JS12 Express
 BladeCenter JS22 Express
 BladeCenter JS23 Express
 BladeCenter JS43 Express
 Power 520 Express
 Power 550 Express
 Power 560 Express
 Power 570
 Power 575
 Power 595

 2010
 BladeCenter PS700 Express
 BladeCenter PS701 Express
 BladeCenter PS702 Express
 Power 710 Express
 Power 720 Express
 Power 730 Express
 Power 740 Express
 Power 750 Express
 Power 755 — for High-performance computing
 Power 770
 Power 780
 Power 795

 2011
 Power 775 — also known as PERCS

 2012
 Flex System p260
 Flex System p460
 Flex System p24L (Linux Only)

 2014
 Power Systems S812L
 Power Systems S822 and S822L
 Power Systems S814
 Power Systems S824 and S824L
 Power Systems E870
 Power Systems E880

 2015
 Power Systems E850
 Power Systems S812L
 Power Systems S822LC

См. также 
 System i
 System p
 IBM i
 AIX

Примечания

Ссылки 
 IBM POWER Systems Overview 
 Power Systems (Power Systems for UNIX, and Linux Clients) — IBM.com

Аппаратное обеспечение IBM